|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Stockholm (officieel Nordea Nordic Light Open) van 2008 vond plaats van 28 juli tot en met 3 augustus 2008 in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was als eerste geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Caroline Wozniacki uit Denemarken, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Russin Vera Doesjevina in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste Tsjechische duo Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste tweetal landgenotes Petra Cetkovská en Lucie Šafářová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Benešová had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Záhlavová-Strýcová twee.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar partner Camille Pin uit Frankrijk versloegen in hun openingspartij het tweede reekshoofd Dechy/Mirza. Vervolgens drongen zij door tot de halve finale. Zij moesten toen verstek laten gaan wegens buikklachten van de Française.

De Belgische Debbrich Feys speelde, evenals vorig jaar, samen met de Zweedse Aleksandra Srndovic – ook in deze editie van het toernooi wisten zij hun openingspartij niet te winnen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stockholm 2008
Stockholm